Сафо, Сапфо — давньогрецька поетеса, представниця монодичної пісенної лірики.
 Сафо - фільм 2008 року режисера Роберта Кромбі.
 Сафо — вірш Лесі Українки.
 Сафо — опера Миколи Лисенка.